Гангльбауэр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гангльбауэр, Целестин Йозеф (1817—1889) — австро-венгерский кардинал.
 Гангльбауэр, Людвиг (1856—1912) — австрийский энтомолог.
 Гангльбауэр, Джеральд (род. 1958) — австрийский издатель.